Christian Abbiati né le  à Abbiategrasso, est un footballeur international italien ayant évolué au poste de gardien de but au sein de l'AC Milan.

Carrière

Club

Ses débuts 
Il joue son premier match en Serie A le  lors du match Milan AC - Perugia (2-1).

AC Milan 
Gardien international de l'équipe d'Italie, malgré l'irremplaçable Gianluigi Buffon, il revient lors de la saison 2008/2009 au Milan AC  après avoir quitté le club lombard en 2005 vers différents clubs par le biais de prêt en allant de tour à tour à la Juventus de Turin, Torino Football Club ou bien l'Atlético Madrid. Il est donc appelé pour résoudre les lacunes à ce poste aperçues lors de la saison précédente avec Dida qui avaient notamment couté la Ligue des Champions au club lombard.

Dès lors son retour au "Grand" Milan AC, il s'impose vite titulaire indiscutable et devient un élément de confiance, devant les vieillissants Dida et Kalac et devient également l'élément le plus régulier de la saison et revenant en grâce auprès des observateurs Italiens et autres, le considérant aussi bon et régulier que Julio César de l'Inter Milan, lors de cette saison 2008/2009.

Malgré cela, le 15 mars 2009,  du Calcio, une entorse des ligaments croisés du genou droit lors du match gagné contre Sienne (1-5 pour Milan), lui font terminer sa merveilleuse saison, portant son indisponibilité à 6 mois.

Il prend sa retraite en club le 1er juillet 2016.

Équipe nationale 
 1998-2000 : 20 sélections en équipe d'Italie espoirs
 2003-2005 : 4 sélections en équipe d'Italie

Statistiques

Palmarès

Club 

AC Milan
 Ligue des champions :
 Vainqueur : 2003
 Supercoupe de l'UEFA :
 Vainqueur : 2003
 Championnat d'Italie (3) :
 Champion : 1999, 2004, 2011
 Coupe d'Italie (1) :
 Vainqueur : 2003
 Supercoupe d'Italie (2) :
 Vainqueur : 2004 et 2011

Équipe nationale 

 Championnat d'Europe :
 Finaliste : 2000

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international italien
Vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA
Joueur de l'AC Monza
Gardien de but de l'AC Milan
Gardien de but de la Juventus FC
Gardien de but du Torino FC
Gardien de but de l'Atlético de Madrid
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2000
Naissance en juillet 1977
Naissance à Abbiategrasso